Altái puede referirse a:
 El macizo de Altái, una cordillera de Asia Central.
 La República de Altái, una república de Rusia.
 El krai de Altái, un krai de Rusia.
 La lengua altái, lengua túrquica hablada en la República de Altái y el krai de Altái en la Federación Rusa.
 Los altáis, una etnia que habla la lengua altái.
 La provincia de Govi-Altái, una provincia de Mongolia.
 La ciudad de Altái, una ciudad de Mongolia, la capital de la provincia anterior.

Además, puede hacer referencia a:
 Las lenguas altaicas, una familia de lenguas.